Kampa – isola fluviale della Repubblica Ceca
Kampa – museo sull'isola Kampa
Kampa – gruppo etnico del Perù e del Brasile
Kampa – tribù di pastori nomadi del Kashmir, India

Pagine correlate
Campa